Ð, een letter
 Eenheid door Democratie (EDD), een Nederlandse antifascistische beweging van 1935 tot 1940
 Doctor of Education (Ed.D.), een doctorsgraad